Густав Гейер:
 Гейер, Густав (1826—1883) — немецкий лесовод, профессор Мюнхенского университета.
 Гейер, Густав (1844—1893) — польский промышленник.